! H